Nosy Varika (district), een district van Madagaskar
Nosy Varika (stad), de hoofdstad van dit district